Kirkconnell ist der Familienname folgender Personen:

 Clare Kirkconnell (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin
 Gerry Kirkconnell (* 1958), Segler von den Cayman Islands
 Moses Kirkconnell, Vizepräsident der Cayman Islands (2013–2021)
 Watson Kirkconnell (1895–1977), kanadischer Autor und Übersetzer

Siehe auch:
 Charles Kirkconnell International Airport, Flughafen auf den Cayman Islands